Salto de Agua kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Salto de Agua, Chiapas, ort, 
 Salto de Agua kommun, Chiapas, 
 Salto de Agua, Maravilla Tenejapa, ort, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar